Подберезы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Подберёзы — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Подберезы — деревня в Слободском районе Кировской области.